Никулкин — фамилия. Известные носители:
 Никулкин, Виталий Викторович (р.1971) — российский футболист.
 Никулкин, Яков Прокопьевич (1913−1983) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.